

Localidades

Rouville (Quebec)

Rouville (Oise)
Rouville (Seine-Maritime)

Desambiguações de topônimos